Баринас:

 Баринас — столица венесуэльского штата Баринас.
 Баринас — один из 23 штатов Венесуэлы.